Thrupp – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Gloucestershire
 Brimscombe and Thrupp – civil parish
 Thrupp – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Oxfordshire
 Shipton-on-Cherwell and Thrupp – civil parish